Афодии, или навознички () — один из самых многочисленных родов семейства пластинчатоусых. Около 700 видов.

Описание 
Мелкие жуки, самые крупные виды которых не превышают своими размерами горошину, мелкие виды имеют в длину 4—5 мм. Форма тела овальная или приближающаяся к ней форму. Тело выпуклое с 3 парами хорошо развитых роющих ног, имеющих расширенные зубчатые голени. Окраска весьма разнообразная: различные сочетания чёрного, красного и желтого цветов.
Афодии — детритофаги и питаются на навозе коров или лошадей, как и взрослые жуки так и их личинки.

Образ жизни у всех афодиев сходен. Жуки быстро слетаются на свежий помёт животных. После чего погружаются в него и начинают рыться в нём по всем направлениям, пронизывая его многочисленными ходами. Афодии не зарывают навоз в землю и не скатывают из него навозных шариков, как это делают другие навозные жуки, и откладывают свои яйца непосредственно в помёт. Из них выходят белые личинки с темной головой и 3 парами ног. Они питается навозом и быстро растут под покровом подсохшей сверху кучи помёта. В конце своего развития личинки зарываются в землю и окукливаются.

Некоторые афодии, как например Aphodius porcus самостоятельно не готовят пищу для своих личинок, а пользуются чужой — отыскивая туннели навозников Землерой обыкновенный они откладывают свои яйца на подготовленные навозные лепешки. Личинки афодия созревают раньше, выедая навоз и практически не оставляя пищи медленнее развивающимся личинкам вида-хозяина.

Систематика 
В состав рода ходят 64 подрода.

Перечень подродов 

 Acanthobodilus
 Acrossus
 Agoliinus
 Agolius
 Agrilinus
 Alocoderus
 Amidorus
 Ammoecius
 Aparammoecius
 Aphodaulacus
 Aphodiellus
 Aphodius
 Apsteiniella
 Biralus
 Blackburneus
 Bodilus
 Calamosternus
 Carinaulus
 Chilothorax
 Colobopterus
 Coprimorphus
 Coptochiroides
 Diapterna
 Erytus
 Esymus
 Eudolus
 Euorodalus
 Eupleurus
 Gonaphodiellus
 Heptaulacus
 Labarrus
 Limarus
 Liothorax
 Loraphodius
 Loraspis
 Mecynodes
 Melaphodius
 Melinopterus
 Mendidaphodius
 Mendidius
 Neagolius
 Nialus
 Nimbus
 Nobius
 Orodaliscus
 Oromus
 Otophorus
 Parammoecius
 Phaeaphodius
 Phalacronothus
 Pharaphodius
 Plagiogonus
 Planolinus
 Platyderides
 Pseudacrossus
 Pubinus
 Sigorus
 Sinodiapterna
 Stenotothorax
 Subrinus
 Sugrames
 Teuchestes
 Trichaphodius
 Trichonotulus

Некоторые виды 
 Aphodius biguttatus
 Aphodius brevis
 Aphodius coenosus
 Aphodius distinctus
 Aphodius haemorrhoidalis
 Aphodius immundus
 Aphodius lugens
 Aphodius merdarius
 Aphodius plagiatus
 Aphodius pusillus
 Aphodius putridus
 Aphodius rufus
 Aphodius scrofa
 Aphodius serotinus
 Aphodius sordidus
 Aphodius tomentosus
 Aphodius varians

Примечания 

Афодии
Роды жесткокрылых